Scandellari peut se référer à :

Patronyme 
 Cesare Scandellari (1933-), médecin italien ;
 Ferruccio Scandellari (1882-1937), peintre italien ;
 Filippo Scandellari (1717-1801), peintre italien, fils de Giacomo ;
 Giacomo Antonio Scandellari (v. 1680-), sculpteur italien ;
 Giulio Scandellari (-), peintre italien ;
 Giuseppe Scandellari (-), peintre italien ;
 Pietro Scandellari (1711-1789), peintre italien, fils de Giacomo ;
 , philologue et hispaniste italienne.

Voir aussi 
 Jacques Scandelari (1943-1999), réalisateur français.

Homonymie de patronyme